Der Afrika-Cup (offiziell  und ; deutschsprachige FIFA-Bezeichnung Afrikanischer Nationen-Pokal, im deutschen Sprachraum seltener auch (Fußball-)Afrikameisterschaft) ist ein vom afrikanischen Fußballverband CAF organisiertes Fußballturnier, bei dem die afrikanischen Fußballnationalverbände ihren kontinentalen Meister ermitteln. Der Senegal ist aktueller Titelträger des Afrika-Cup.

Zu unterscheiden ist der Africa Cup of Nations von der Afrikanischen Nationenmeisterschaft (African Nations Championship), einem Turnier in dem nur Spieler spielberechtigt sind, die in den nationalen Meisterschaften ihrer Heimatländer spielen.

1957 wurde der Afrika-Cup ins Leben gerufen. Seit 1968 findet die Endrunde alle zwei Jahre statt. Im Jahr 2010 beschloss die CAF mit Wirkung ab 2013 den Afrika-Cup in ungeraden Jahren auszutragen, damit dieser nicht mit Welt- und Europameisterschaften in ein Jahr fällt.

Bei der ersten Austragung 1957 gab es lediglich drei Teilnehmer: Ägypten, den Sudan und Äthiopien; Südafrika wollte zwar teilnehmen, wurde jedoch aufgrund der Politik der Apartheid ausgeschlossen. Seitdem wuchs das Turnier kontinuierlich, so dass eine Qualifikationsrunde notwendig wurde. Im Jahr 2019 nahmen erstmals 24 Mannschaften am Afrika-Cup teil. Seitdem gilt folgender Modus: die Teams spielen eine Vorrunde in sechs Gruppen mit jeweils vier Mannschaften. Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe und die besten vier Gruppendritten erreichen die Finalrunde, die – mit dem Achtelfinale beginnend – im K.-o.-System ausgetragen wird.

Die erfolgreichste Nation bei den bisherigen Auflagen des Afrika-Cups ist Ägypten, das sich insgesamt siebenmal den Titel sichern konnte und dabei 2006, 2008 und 2010 drei Turniere in Folge gewann. Kamerun mit fünf und Ghana mit vier Titeln folgen auf dem zweiten und dritten Platz.

Erstteilnahmen 
Bis einschließlich des Afrika-Cups 1974 gab es immer mindestens eine Fußballnationalmannschaft, die zum ersten Mal an einer Afrika-Cup-Endrunde teilnahm. Nachfolgend eine Liste der 45 Erstteilnehmer, jeweils mit den damals gültigen Flaggen und Namen. Zusätzlich sind vier Länder in Klammern aufgeführt, die erstmals nur unter neuem Namen bei einem Afrika-Cup teilnahmen. Insgesamt sind in der Confédération Africaine de Football (CAF) 56 nationale Fußballverbände vertreten.

 Fett geschriebene Mannschaften wurden bei ihrer ersten Teilnahme Afrikameister.
 Kursiv geschriebene Mannschaften waren bei ihrer ersten Teilnahme Ausrichter.
 Mannschaften in Klammern nahmen unter einem anderen Namen zum ersten Mal teil.

Die Turniere im Überblick

Ranglisten 

1957 und 1959 nahmen nur drei Mannschaften teil.

Teilnahmen und Endrundenplatzierungen 

Erklärung:
 Endrundenteilnahme (332)
 1 2 3 4 = Platzierung
 V = Aus im Viertelfinale
A = Aus im Achtelfinale
 E = Aus in der Vorrunde
 Qualifikation (639) seit 1962
 • = nicht qualifiziert / Rückzug oder Disqualifikation während der Qualifikation
 •• = nach erfolgreicher Qualifikation bzw. als automatisch qualifizierter Titelverteidiger auf Endrundenteilnahme verzichtet

 d = disqualifiziert
 Rückzug (84)
 - = Zur Qualifikation nicht angetreten / vor dem ersten Spiel ausgeschlossen
 Nicht teilgenommen
 leeres Feld

Ewige Endrundentabelle 
Stand: 5. Februar 2017

Rekorde

Mannschaften/Länder 
 Häufigster Ausrichter:
  (5): 1959, 1974, 1986, 2006, 2019
  (4): 1963, 1978, 2000 (zusammen mit Nigeria), 2008

 Meiste Finalteilnahmen:
  (9): 1963, 1965, 1968, 1970, 1978, 1982, 1992, 2010, 2015
  (9): 1957, 1959, 1962, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010, 2017

 Meiste Dritte Plätze:  (7)
 1976, 1978, 1992, 2002, 2004, 2006, 2010

 Meiste Endrundenteilnahmen:  (23)
 Am häufigsten in der Qualifikation gescheitert:  (23)
 Meiste Spiele:  (96)
 Meiste Siege:  (54 und 4 Siege im Elfmeterschießen),  (53 und 1 Sieg im Elfmeterschießen)
 Meiste Tore:  (159, ohne Tore im Elfmeterschießen)
 Höchste Siege: Elfenbeinküste – Äthiopien (1970) und Guinea – Botswana (2012) jeweils 6:1
 Meiste Tore in einem Spiel: 9: Vereinigte Arabische Republik – Nigeria 6:3 (1963)
 Längste Siegesserie:  (10 Siege, 2008 bis 2010)
 Längste Serie ohne Niederlage:  (24 Spiele, 2004 bis 2017, letzte Niederlage vor der Serie: 29. Januar 2004 1:2 gegen Algerien, erste Niederlage nach der Serie 1:2 gegen Kamerun am 5. Februar 2017 im Finale; aber 2012, 2013 und 2015 nicht qualifiziert)
 Meiste Spiele ohne Gegentor:  (40 Spiele)
 Meiste Unentschieden:  und  je 24
 Meiste Elfmeterschießen:  (8, davon 5 gewonnen),  (7, davon 5 gewonnen)

Spieler und Trainer 
 Afrikameister als Spieler und Trainer:
 Mahmoud El-Gohary (): 1959, 1998
 Stephen Keshi (): 1994, 2013

Spieler 
 Meiste Teilnahmen eines Spielers:
 Rigobert Song () (8): 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010

 Meiste Spiele eines Spielers:
 Rigobert Song (): (36 Spiele bei 8 Turnieren)

 Meiste Finalteilnahmen eines Spielers:
 Ahmed Hassan (): 1998, 2006, 2008, 2010
 Essam El-Hadary (): 2006, 2008, 2010, 2017

 Meiste Tore eines Spielers:
 Samuel Eto’o (): 18 Tore bei 6 Turnieren (2000–2010)

 Meiste Tore eines Spielers in einem Turnier:
 Mulumba Ndaye (): 9 Tore (1974)

 Meiste Tore eines Spielers in einem Spiel:
 Laurent Pokou (): 5 Tore im Spiel gegen Äthiopien (Endstand 6:1) (1970)

 Schnellstes Tor:
 Ayman Mansour (): Nach 23 Sekunden 1994 beim Gruppenspiel gegen Gabun (Endstand 4:0)

 Jüngster Spieler:
 Chiva Star Nzighou (): 16 Jahre, 2 Monate und 30 Tage (2000)

 Ältester Spieler:
 Essam El-Hadary (): 44 Jahre und 21 Tage (Finale 2017)

Trainer 
 Meiste Siege als Trainer:
 Charles Gyamfi (): 1963, 1965 und 1982
 Hassan Shehata (): 2006, 2008 und 2010

 Erster Trainer, der mit zwei Mannschaften Sieger wurde: Hervé Renard () mit Sambia (2012) und der Elfenbeinküste (2015) – beide im Elfmeterschießen, 2012 gegen die Elfenbeinküste.

Wettbewerb 
 Der Afrika-Cup wurde von allen Kontinentalmeisterschaften am häufigsten im Elfmeterschießen entschieden. Bei acht von 31 Turnieren (25,8 %) gab es ein Endspiel mit Elfmeterschießen, davon die Hälfte mit der Elfenbeinküste. Werden nur die Turniere seit Einführung des Elfmeterschießens berücksichtigt, sind es acht von 23 (34,8 %). Von den letzten zehn Turnieren wurden fünf durch Elfmeterschießen entschieden.

Die Trophäen 

In der Geschichte des Wettbewerbs wurden bisher drei verschiedene Trophäen den jeweiligen Siegern überreicht. Die ersten beiden Trophäen durfte der siegreiche Verband nach dem dritten Titelgewinn jeweils dauerhaft in Besitz nehmen. Danach begann die Zählweise für alle Verbände von neuem.

Die erste Trophäe war die „Abdel Aziz Abdallah Salem Trophy“, benannt nach dem ersten Präsidenten der CAF, dem Ägypter Abdel Aziz Abdallah Salem. Ghana erhielt diese silberne Trophäe nach seinem dritten Titelgewinn 1978.

Die ebenfalls silberne „Trophy of African Unity“ oder „African Unity Cup“ wurde ab 1980 vergeben und ging im Jahr 2000 nach dessen dritten Titelgewinn an Kamerun. Der Pokal wurde vom Höchsten Rat für Sport Afrikas der CAF vor dem Turnier 1980 übergeben und zeichnete sich durch einen langen silbernen Zylinder mit den Konturen des afrikanischen Kontinents und den olympischen Ringen sowie langen Griffen in Dreiecksform aus.

Seit 2001 wird ein dritter, nunmehr goldener Pokal („African Cup of Nations“) vergeben, der in Italien entworfen und gefertigt wurde. Laut Reglement des Afrika-Cups geht dieser dritte Pokal aber nicht wie bisher in den dauerhaften Besitz eines dreimaligen Siegers über. Er ist Eigentum der CAF und wird als Siegertrophäe bei den kommenden Turnieren vergeben werden. Die Gewinner des Afrika-Pokals erhalten eine Replik. Ägypten erhielt als besondere Auszeichnung für den dritten Gewinn dieses Pokals 2010 eine Kopie in Originalgröße.

Varia

Siehe auch 
 Liste der Torschützenkönige des Afrika-Cups

Literatur 
 Literatur zu Fußball in Afrika auf der internet library sub-saharan Africa (englisch)

Weblinks 

 Offizielle Website des Afrikanischen Fußballverbandes (englisch)

Einzelnachweise 

 
 
Erstveranstaltung 1957
Afrikameisterschaft
Fußballwettbewerb für Nationalmannschaften